Il singolare femminile del torneo di tennis Estoril Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Lucie Šafářová che ha battuto in finale Li Na 6(4)-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Flavia Pennetta (primo turno)
 Dinara Safina (semifinali)
 Gisela Dulko (semifinali)
 Li Na (semifinali)

 Assente
 Dally Randriantefy (quarti di finale)
 Assente
 Virginia Ruano Pascual (primo turno)
 Jie Zheng  (quarti di finale)
 Arantxa Parra Santonja (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2005